Ефим Григорьевич (Хаим Гершевич) Брухис (; 1901, Кишинёв, Бессарабская губерния — 1942, Освенцим) — французский художник и скульптор Парижской школы.

Биография 
Родился в Кишинёве в семье аптекаря Герша Мошковича (Моисеевича) Брухиса (1868—?) и Ревекки-Рахили Лейнер (1875—?). Учился на скульптурном отделении Одесского художественного училища. После революционных событий 1917 года Бессарабия отошла к Румынии и он, недоучившись в Художественном училище из-за смерти отца, был вынужден вернуться в Кишинёв.

Продолжил заниматься скульптурой и дизайном в Берлине, в 1922 году поселился в Париже, где женился на швейцарской еврейке и работал художником-декоратором.

Как иностранный подданный еврейского происхождения был в 1941 году интернирован в концентрационном лагере Компьень, откуда этапирован в пересылочный лагерь в Дранси и 14 сентября того же года отправлен в Освенцим, где умерщвлён в 1942 году.

Племянник — Григорий Леонидович Брухис (1932—2015), почётный энергетик Российской Федерации.

Примечания 

Родившиеся в Бессарабии
Выпускники Одесского художественного училища
Заключённые концлагеря Дранси
Жертвы Холокоста
Художники Франции XX века
Скульпторы Франции XX века
Парижская школа